Cet article présente la liste des villes d'Afghanistan.

Villes d'Afghanistan classées par population

Annexes

Sources

Références

Liens externes

Office Central des Statistiques Afghan
World Gazetteer

Afghanistan

Liste en rapport avec l'Afghanistan